Skępe – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Skępe
 Skępe – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim
 Skępe – dawna gromada
 Skępe – dawna gmina wiejska w powiecie lipnowskim w woj. warszawskim
 Skępe – stacja kolejowa w Skępem, w województwie kujawsko-pomorskim
 Skępe – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Skępem, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Skępe Wioska, Kościół i klasztor pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem